Сибил Бедфорд (; урождённая фрайфрау Сибил Алейд Эльза фон Шонебек (), 16 марта 1911, Шарлоттенбург, Германия — 17 февраля 2006, Лондон, Великобритания) — английская писательница, член Королевского литературного общества, вице-президент английского ПЕН-клуба. Автор четырёх романов: «Наследство» (англ. «A Legacy», 1956, телевизионная экранизация в 1975 году), «Избранник богов» («A Favorite of the Gods», 1963), «Ошибка компаса» («A Compass Error», 1968), «Лобзик» («Jig-saw», 1989). Последний был номинирован на Букеровскую премию. Кроме того, она была автором травелога «Визит к дону Отавио» («A visit to Don Otavio», 1953) и множества статей и очерков для журналов «Эсквайр» и «Лайф», посвящённых путешествиям, кухне, а также судебным процессам и заседаниям. Она снискала известность мощью и красотой своего стиля, точностью наблюдений, ассоциативной густотой текста. Среди поклонников её творчества были такие великолепные стилисты, как Ивлин Во, чья написанная в 70-е годы рецензия на её роман «Наследство» вызвала неожиданный и новый интерес к её сочинениям и повлекла за собою их переиздание. Другой поклонник Бедфорд — знаменитый писатель-путешественник Брюс Чатвин, назвавший её одним из лучших писателей двадцатого века.

Биография 
Сибил Бедфорд родилась в семье разорившегося немецкого аристократа барона Максимилиана Йозефа фон Шонебека и Элизабет Бернхардт. Элизабет была намного моложе своего супруга, поэтому семейная жизнь ей быстро наскучила и она покинула мужа и дочь. Барон остался жить с дочерью в замке. Из-за финансовых трудностей семья использовала всего несколько комнат замка.

Единственным развлечением для маленькой Сибил была игра в карты по вечерам. А весь день посвящался домашнему хозяйству. В обязанности девочки входило смотреть за курами и огородом.

В 1920 году, когда Сибил исполнилось 9 лет, её мать Элизабет неожиданно потребовала свидания с дочерью. Именно в это время барон фон Шонебек внезапно заболевает и умирает. Таким образом Сибил осталась на попечении матери. К своему 9-летнему возрасту девочка не умела ни читать, ни писать, и говорила только на немецком языке.

Элизабет Бернхардт решает восполнить пробел в образовании дочери. Она решает дать ей домашнее образование и отправляет Сибил в Лондон, а учителями нанимает супружескую чету, случайно встреченную в гостинице. Эти люди так толком и не смогли дать нужного образования девочке. Но зато Сибил научилась понимать английскую речь. Этот язык становится для неё вторым родным.

Третьим языком, которым Сибил овладела в совершенстве, был французский. В начале 20-х годов, уже будучи молодой девушкой, она оказалась в рыбачьем посёлке Санари-сюр-Мер близ Тулона. Здесь обитало великолепное интеллектуальное общество — писатели, критики, артисты — эмигранты из нацистской Германии. Среди них Томас и Генрих Манн, Стефан Цвейг, Арнольд Цвейг, Бертольт Брехт.

В 1927 году в Санари-сюр-Мер приезжает английский писатель Олдос Хаксли. Именно он поддержал в 16-летней Сибил желание стать писательницей, а позднее, в 1935 году, устроил ей, имевшей по материнской линии еврейские корни, фиктивный барк с Уолтером Бедфордом. Он был другом семьи Хаксли и гомосексуалистом. Этот брак помог Сибил уехать в США во время Второй мировой войны, а затем вернуться в Англию.
Именно после возвращения в Англию Сибил Бедфорд начинает по-настоящему считать себя английской писательницей. Она сравнивала своё положение с положением Джозефа Конрада и Владимира Набокова. Как и они, Бедфорд достигла высокого стилистического мастерства на чужом языке.
Слово «писатель» не вполне подходит к Бедфорд. Между двумя её романами могло проходить до шестнадцати лет. По собственному признанию писательницы в ней было «слишком много лени», или той самой «радости жизни», которая уравнивала для неё литературу и другие интересы, к примеру, дружбу, интересные разговоры, хорошую кухню, вино. В последних двух вопросах она считалась одним из лучших знатоков Европы и много писала о них для журналов.

Сама Бедфорд называла себя «женщиной литературы» («femme des lettres»), но чаще её называли «женщиной века» («femme de siécle»). Можно сказать, что вся её жизнь была одним долгим произведением, где события реальности перетекали на страницы книги. В каком-то смысле книги Бедфорд всегда были мемуарами о жизни, а её жизненные привычки имели столь глубокие корни, что о каждой из них могла быть написана отдельная книга.

«Визит к дону Отавио» (1953) 
«Визит к дону Отавио» (1953) — первая книга Сибил Бедфорд. Она написана по следам путешествия в Мексику, совершённому перед отъездом из Америки в Европу. Сама же книга вышла, когда писательнице было уже за сорок. Насколько полно и широко она передаёт свои впечатления, мысли, наблюдения, настолько полно и явно она утаивает любые сведения о себе.
По сути «Визит к дону Отавио» является травелогом. В этом произведении полно прекрасных описаний и пейзажей Мексики, сценок, литературных цитат, исторических справок и содержит в себе ещё одну маленькую книгу-роман о разоряющемся аристократе, живущем среди всего этого мира, который готов исчезнуть. Точно так же Бедфорд описывает Мексику как стечение множества национальностей, место «удалённое» от мировых событий. Мексика — это страна, сочетающее в себе несочетаемое, роскошную и в то же время непригодную для жизни большинства людей страну, которую можно только любить.

Библиография 
Голубович, К. «Визит к дону Отавио»: Английское. Женское. Путешествие// Бедфорд, С. Мексиканская одиссея. Визит к дону Отавио. — М.: Европейские издания, 2008. — 368 с. — ISBN 978-5-98797-013-3

Примечания 

Английские писатели